Значения терминов сот, СОТ (кириллицей).

Сот — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий:
 Сот () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина.
 Добрый Сот — село в Спасском районе Рязанской области России.
 Сухой Сот — деревня в Думиничском районе Калужской области России.
 Сот, Алек (; род. 1969) — современный американский фотограф.
  (; род. 1933) — участник забега на  в рамках матча СССР — США по лёгкой атлетике в 1959 году, герой фильма «Спорт, спорт, спорт».

СОТ в качестве сокращения может означать:
 Садоводческо-огородническое товарищество (также садово-огородное товарищество) — вид российских некоммерческих организаций, создаваемых гражданами на добровольных началах для ведения садоводства и огородничества; вид товариществ собственников недвижимости.
 Скрывающаяся огневая точка — фортификационное сооружение, конструкционной особенностью которого является возможность внезапного для противника появления на поля боя.

См. также 
  (латиницей)